Mândra a következő romániai települések román neve:
 Mundra, Brassó megyében
 Széptelep, Szeben megyében

Lásd még
 Mándra (Μάνδρα) görög település Nyugat-Attikában